

Biografia  
Si è diplomato nel 1995 al liceo classico "Giuseppe Mazzatinti" di Gubbio; l'anno seguente ha conseguito, da privatista, la maturità magistrale presso l'Istituto "Angelico Fabbri". Sì è laureato nel 2003 in Lingua e Cultura Italiana all'Università per stranieri di Perugia, discutendo una tesi dal titolo L'emigrazione italiana raccontata dalla musica popolare, alla quale ha collaborato Francesco Guccini. Docente di ruolo dal 2006. Il suo libro d'esordio, del 2018, è La noia di un altro non vale, pubblicato da Alter Erebus press & label, con la prefazione dei conduttori radiofonici Marco Presta e Antonello Dose, visto che il libro raccoglie i vari interventi fatti alla radio dall'autore durante la trasmissione di Radio2 Il Ruggito del Coniglio. Sempre per la stessa casa editrice pubblica nel 2019 Il lato oscuro della Luna, nel 2020 Wilson & Io, nel 2021 Eugubini Fantastici e nel dicembre 2022 Sorrido sempre quando ti leggo, il suo primo romanzo. Per Futura Libri ha pubblicato, insieme a Pier Luigi Neri, nel maggio 2022 I colori della Fenice. Da giornalista, scrive per varie testate regionali e nazionali, collabora come conduttore televisivo e radiofonico con le emittenti umbre TRG e Rgm. Dal 2001 è il radiocronista ufficiale dell'AS Gubbio 1910, società per la quale ha ricoperto pure il ruolo di addetto stampa. Appassionato di dialettologia  e di lessicografia, ha pubblicato un dizionario Eugubino-Italiano (Ed.  Gubbio Oggi, 2016), oltre che una raccolta di biografie di venti concittadini illustri, Eugubini Leggendari (Ed. Gubbio Oggi, 2017). Amante dei viaggi e della fotografia, fra ottobre e novembre del 2008 ha allestito una mostra con alcune fotografie di viaggi dal titolo "Viaggi & Miraggi", a seguito della quale è uscita anche una pubblicazione omonima.

Appassionato di musica d'autore, ha intrapreso dal 1995 un percorso del tutto particolare, toccando i vari luoghi citati nelle canzoni di Franco Battiato. Il viaggio, con il divertito beneplacito del cantautore siciliano, ha toccato le città più svariate, come Tozeur (I treni di Tozeur), la Berlino di Alexander Platz, San Pietroburgo e la sua Prospettiva Nevski, le steppe dell'Asia di Strade dell'est o a Parigi al Caffè de la Paix. Il bizzarro itinerario, che ha riscosso l'attenzione di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche e di vari organi di stampa, è stato ribattezzato "Battiatour".

Il 21 agosto 2012, visitando il sito di Chichén Itzá (Messico), ha ultimato il giro delle Sette Meraviglie del Mondo, accedendo all'elitario club di coloro che le hanno viste tutte.

Ha recitato nella quarta stagione di Don Matteo, nell'episodio Campagna elettorale, per la regia di Andrea Barzini, nel ruolo di un presunto killer della candidata a sindaco di Gubbio, interpretata da Milena Miconi in una chiara citazione parodistica della scena del film Taxi Driver di Martin Scorsese.

Nel dicembre del 2021 ha realizzato, insieme all'azienda ardillostore.it, un gioco da tavolo in dialetto eugubino, "Picchiarume".

Riconoscimenti 
Nel giugno 2019 ha vinto il premio nazionale letterario "Il Bicicletterario" con il racconto "Sangue & Puffi".

Opere  

 Dizionario Eugubino-Italiano, Gubbio Oggi, 2016
 Eugubini Leggendari, Gubbio Oggi, 2017
 La noia di un altro non vale, prefazione di Marco Presta e Antonello Dose, Alter Erebus press & label, 2018 (2ª ed. 2019), ISBN 978-8894408607
 Il lato oscuro della Luna, Alter Erebus press & label, 2019, ISBN 978-8894408683
 Wilson & Io, Alter Erebus press & label, 2020, ISBN 978-8831451062
 Eugubini Fantastici, Alter Erebus press & label, 2021, ISBN 978-8831451161
 I colori della Fenice, con Pier Luigi Neri, Futura Libri, 2022, ISBN 88-3378-183-6
 Sorrido sempre quando ti leggo, Alter Erebus press & label, 2022, ISBN 978-8831451345

Note

Collegamenti esterni